Bonanno (familie) - maffia-familie
 Salvatore Bonanno - Amerikaans crimineel, auteur en televisieproducent
 Alfio Bonanno - Deens beeldhouwer